Saint Albert désigne plusieurs saints chrétiens.

Saint(s) catholique(s) et orthodoxe(s) 

 Albert de Gambron (VIIe ou ), solitaire dans le Maine, sur les bords de l'Oudon ; fêté le 29 décembre. 
 Albert de Cashel († vers 800), d'origine anglaise, évêque et saint patron de Cashel en Irlande ; fêté le 8 janvier.

Saints ou bienheureux catholiques 

Par ordre chronologique du décès présumé :

 Albert de Cessima († 1073), serait le fondateur et le premier abbé du monastère de Butrio à Tortona, en Piémont ; fêté le 5 septembre. 
 Albert et Guy († 1096), respectivement fondateur et dirigeant d'un monastère à Pontida, près de Bergame, selon les coutumes de Cluny et sous l'obédience de saint Hugues de Cluny ; fêtés le 2 septembre. 
 Albert de Montecorvino  († 1127), d'origine normande, évêque de Montecorvino dans les Pouilles ; fêté le 5 avril.  
 Albert de Lodi († 1179), évêque et patron de Lodi ; fêté le 4 juillet.
 Albert de Trente († 1181), évêque de Trente, martyr des guerres entre l'empereur Frédéric Barberousse et ses vassaux ; fêté localement le 27 mars. 
 Albert de Louvain († 1192), ou Albert de Liège, évêque de Liège, martyr à Reims ; fêté le 24 novembre en Belgique  ou le 21 novembre ailleurs.
 Albert de Castro, chanoine régulier assassiné en 1214 ;
 Albert de Jérusalem († 1214), évêque de Bobbio, de Verceil, patriarche latin de Jérusalem ; fêté le 14 septembre.
 Albert de Bergame († 1279), ou Albert de Villa d'Ogna , bienheureux, tertiaire dominicain, mort à Crémone en Lombardie ; fêté le 7 mai.
 Albrecht von Bollstädt (Albert de Bollstaedt) († 1280), connu sous le nom de Albert le Grand, évêque de Ratisbonne, enseignant dominicain de la théologie au  ; fêté le 15 novembre.
 Albert  de Trapani (°1212- †1292 ?), religieux carme sicilien ; peut être identique à Albert de Messine
 Albert de Messine († 1307), prêtre de l'ordre des Carmes à Messine en Sicile ; fêté le 7 août.
 Albert de Haigerloch († 1311), bienheureux, de la grande noblesse des Hohenzollern, se fit moine à Oberaltaich en Bavière et curé d'une paroisse voisine ; fêté le 26 novembre. 
 Adam Chmielowski (°1845 - †1916), Albert de son nom de religion, prêtre polonais, fondateur des Frères et sœurs du Tiers-Ordre de Saint François, servants et servantes des pauvres, à Cracovie en Pologne ; fêté le 25 décembre.

Saints orthodoxes

Toponyme 

 Saint Albert, une ville de la province de l'Alberta, au Canada;
 Saint-Albert, une municipalité du Québec.

Références 

Albert
Albert